On parle de phase terminale lorsqu'une personne atteinte d'une grave maladie (notamment un cancer) est dans un stade d'évolution inexorable vers la mort. De plus :

 Phase terminale (Terminal) est un roman de Robin Cook écrit en 1993 ;
 Phase terminale (Terminal) est un téléfilm américain de 1996, tiré du roman de Robin Cook.

Voir aussi